Ženská čtyřhra Bronx Open 2019 probíhala ve druhé polovině srpna 2019. Do deblové soutěže newyorského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v Bronxu nastoupilo šestnáct dvojic. Jednalo se o premiérový ročník turnaje.

Vítězem se stal třetí nasazený, chorvatsko-španělský pár Darija Juraková a María José Martínezová Sánchezová, který ve finále zdolal rusko-rumunskou dvojici Margarita Gasparjanová a Monica Niculescuová. Po dvousetovém průběhu 7–5 a 2–6 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–7]. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly premiérovou společnou trofej. Juraková vybojovala šestý deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Martínezovou Sánchezovou to bylo dvacáté první takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 

  Samantha Stosurová /  Čang Šuaj (čtvrtfinále)
  Čan Chao-čching /  Latisha Chan (semifinále)
  Darija Juraková /  María José Martínezová Sánchezová (vítězky)
  Desirae Krawczyková /  Alicja Rosolská (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Bronx Open
WTA Tour 2019
Tenis v USA v roce 2019